ZPQ – codice aeroportuale IATA della base aerea di Rheine-Bentlage (Germania)
 zpq – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Zoogocho